Kanton Saint-Pierre (Martinique), een kanton van het Franse overzeese departement Martinique.
Kanton Saint-Pierre-1, een kanton van het Franse overzeese departement La Réunion.
Kanton Saint-Pierre-2, idem
Kanton Saint-Pierre-3, idem
Kanton Saint-Pierre-4, idem